Бернар III:
 Бернар III (граф Отёна) (ум. 872) — граф Отёна с 868, сын графа Отёна Хильдебранд III и Дунны.
 Бернар III д’Арманьяк (ум. 1110) — граф д’Арманьяк с 1098 года, сын Жеро II, графа д’Арманьяка, и Авизеллы де Ломань.
 Бернар III (граф Комменжа) (1120—1176/1183) — сеньор де Саматан в 1145—1176 годах, граф Комменжа и сеньор Мюре в 1153—1176 годах из Дома Комменж.